(1951-), chef décorateur américain.
  (1843-1889), inventeur du balai mécanique.
 Richard M. Bissell Jr. (1909-1994), officier des services secrets américains.
 Whit Bissell (1909-1996), acteur américain.
 William Bissell (1811-1860), homme politique américain.
 Wilson S. Bissell (1847-1903), homme politique américain.

Patronyme anglais